Heligoland ou Helgoland peut désigner :
 Heligoland, un archipel d'Allemagne en mer du Nord ;
 Heligoland, une île d'Allemagne en mer du Nord ;
 la baie de Heligoland, une baie baignant les côtes allemandes de la mer du Nord ;
 Heligoland, un album du groupe Massive Attack ;
 Helgoland, une œuvre pour orchestre et chœur d'hommes d'Anton Bruckner ;
 le heligolandais, un dialecte du Frison septentrional parlé à Heligoland.
 , plusieurs navires civils et militaires

Homonymie de toponyme